Schwarzenegger ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Schwarzenegger (* 1947), österreichisch-amerikanischer Schauspieler und Politiker
 Christian Schwarzenegger (* 1959), Schweizer Rechtswissenschaftler und Kriminologe
 Katherine Schwarzenegger (* 1989), US-amerikanische Autorin und Bloggerin
 Patrick Schwarzenegger (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Perry v. Schwarzenegger, später Hollingsworth v. Perry, ein Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten zur Verfassungswidrigkeit eines Verbots der gleichgeschlechtlichen Ehe in Kalifornien